Гривіца () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Гривіца () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Гривіца.
 Гривіца () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Гривіца () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Гривіца.
 Гривіца () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Гривіца () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Гривіца.
 Гривіца () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Кордерень.